Als Chlorite bezeichnet man

in der Chemie die Salze der Chlorigen Säure, siehe Chlorite (Stoffgruppe)
in der Mineralogie kurz eine Gruppe chemisch ähnlicher Minerale, siehe Chloritgruppe

Siehe auch:
Chloride